Phönix steht für:

 Phönix (Mythologie), Wesen aus der ägyptischen und hellenischen Mythologie
 chinesischer Phönix, Fabeltier aus der chinesischen Mythologie, siehe Fenghuang

 Phönix (Wappentier), Figur der Heraldik
 Phönix (Huhn), deutsche Hühnerrasse
 Phönix (Sternbild), Südhimmel
 Phönix (Währung), erste Währung des modernen griechischen Staates
 Phönix, Rufzeichen der Polizeihubschrauberstaffel Niedersachsen, siehe Polizeihubschrauber #Liste der Hubschrauberstaffeln der Bundespolizei und Landespolizeien
 Phönix (Album), Album von Udo Lindenberg

Schiffe:
 Phönix (Schiff), Fahrgastschiff in Berlin

Unternehmen:
 Phönix Flugzeugwerke, ehemalige österreichisch-ungarische Flugzeugwerft
 Phönix Automobil-Fabrik, ehemaliger österreichisch-ungarischer Automobilhersteller
 Phönix-Leben, frühere österreichische Lebensversicherungsgesellschaft, siehe Phönix-Skandal

 Theater Phönix in Linz, Oberösterreich

Vereine:
 Phönix Bellheim, deutscher Fußballverein
 FC Phönix Seen, Schweizer Fußballverein aus Winterthur
 Karlsruher FC Phönix, deutscher Sportverein
 FC Phoenix Leipzig, deutscher Fußballverein
 1. FC Phönix Lübeck, deutscher Fußballverein
 SV Phönix Ludwigshafen, deutscher Fußballverein
 SC Phönix Essen, deutscher Fußballverein

Fahrzeuge:
 Phönix (Ballon), bemannter meteorologischer Ballon
 Phönix, ehemaliger Markenname der Ruhrtal-Motorradwerke
 Daimler Phönix, Automobil der Daimler-Motoren-Gesellschaft
 RMW Phönix, Motorrad-Marke (1925–1955) der Ruhrtal-Motorradwerke
 KFNB Phönix, österreichische Dampflokomotive, siehe KFNB – Phönix, Meteor, Titan und Pluto
 LDE – Phönix, Dampflokomotive der Leipzig-Dresdner Eisenbahn-Compagnie
 fs 24 Phönix, deutsches Segelflugzeug

Örtlichkeiten:
 Phönix Nord, Naturschutzgebiet im Landkreis Altenburger Land, Thüringen
 Tagebau Phönix, sechs Tagebaue im Altenburger Land, Thüringen

Siehe auch:

 Stiftung phönikks (Familien leben – mit Krebs)
 Phoenix – Phoinix – Phenix (Begriffsklärungen)
 Főnix Hall (Ungarn)
 Feniks Island (Antarktis)
 Fenice – Fenix